L'édition 2021 du tournoi de tennis de Gstaad se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, des Argentins Facundo Bagnis et Federico Coria, de l'Autrichien Dominic Thiem, des Espagnols Roberto Carballés Baena et Fernando Verdasco, du Français Jo-Wilfried Tsonga, du Polonais Kamil Majchrzak et du Slovaque Norbert Gombos. Ils sont respectivement remplacés par Alex Molčan, Juan Ignacio Londero, Hugo Gaston, Arthur Rinderknech, Tallon Griekspoor, Thiago Seyboth Wild, Marc Polmans, Marc-Andrea Hüsler et Dennis Novak.

Pendant le tournoi 
Le qualifié Tchèque Vít Kopřiva devient le deuxième joueur à atteindre les demi-finales d'un tournois ATP à sa première participation depuis 2012 après Juan Manuel Cerúndolo, vainqueur à Córdoba en début d'année. En battant Denis Shapovalov au premier tour, il est également le joueur le plus mal classé () à écarter un membre du top 10 depuis 2017 (Kokkinakis,  bat Raonic,  au Queen's).

Classé  mondial, le Français Hugo Gaston se qualifie pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi ATP en battant notamment le  mondial Cristian Garín.

Lauréats 
Le Norvégien Casper Ruud remporte le tournoi en battant en finale Hugo Gaston. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  consécutif après son sacre à Båstad la semaine passée.

En double, Marc-Andrea Hüsler et Dominic Stricker décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Szymon Walków et Jan Zieliński. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Gstaad
Sport en Suisse en 2021
Tennis en juillet 2021